Ludovik I. Pobožni, franački car
 Ludovik I., kralj Španjolske 
 Ludovik I. Anžuvinac (1342. – 1382.) - hrvatsko-ugarski kralj iz dinastije Anžuvinaca
 Ludovik II. (1516. – 1526.) - hrvatsko - ugarski kralj iz dinastije Jagelovića